

Događaji
 Vladar Asirije, kralj Ašurnasirpal II., pobjeđuje Babilonce i njihove saveznike.

Rođenja

Smrti